A expressão plano piloto costuma se referir a qualquer plano preliminar ou de embasamento a um empreendimento. Está, sobretudo, associada ao urbanismo moderno de matriz funcionalista do século XX e a planos urbanísticos de forma geral. Não deve ser confundida com o plano diretor.

Conferir
 Planejamento
 Planejamento urbano
 Plano diretor
 Plano urbanístico

Planos-piloto na história 
 Plano Piloto de Brasília, de Lúcio Costa
 Plano Piloto da Barra da Tijuca, de Lúcio Costa
 Plano Piloto de Chandigarh, de Le Corbusier
 Plano Piloto de Goiânia, de Attilio Corrêa Lima

Desambiguação